Ernest Pauer (1826 - 1905), pianista i compositor austríac.
 Max von Pauer (1866 - 1945), pianista i compositor anglès.